Dieken steht für:

 Dieken (Hemer), ein Ortsteil von Hemer, Nordrhein-Westfalen

Dieken ist der Familienname folgender Personen:
 Christel van Dieken (* 1955), deutsche Bildungsreferentin und Organisationsberaterin
 Eilert Dieken (1898–1960), deutscher Polizeikommissar, beteiligt an Kriegsverbrechen 1944
 Franz-Joseph Dieken (* 1958), deutscher Schauspieler
 Tobias van Dieken (* 1980), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Diken